Toys in the Attic (letteralmente "giocattoli in soffitta") è un'espressione idiomatica della lingua inglese per riferirsi alla pazzia.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 La porta dei sogni (Toys in the Attic) – film del 1963 diretto da George Roy Hill

 “Toys in the Attic” - episodio 11 dell’anime Cowboy Bebop 1999

Letteratura 
 Toys in the Attic – romanzo di Lillian Hellman del 1959

Musica 
 Toys in the Attic – album degli Aerosmith del 1975

Televisione 
 Toys in the Attic – episodio di Cowboy BeBop